Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ion Țiriac e Guillermo Vilas che hanno battuto in finale Chris Kachel e Chris Lewis 6-4, 6-1.

Teste di serie 
 Ricardo Cano /  Belus Prajoux (primo turno)
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1977